Андрей Витальевич Штогрин (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Черноморец (Одесса)».

Клубная карьера 
С февраля 2015 года — в молодежной академии «Черноморца». Первый тренер — С. Т. Семенов. С 2014 по 2017 год выступал за юношескую команду одесситов, а с 2016 года выступал также и за «молодежку» «Черноморца». Дебютировал за первую команду «моряков» 19 мая 2018 года в победном (1:0) домашнем поединке 32-в тура УПЛ против кропивницкой «Звезды». Штогрин вышел на поле на 88-й минуте, заменив Александра Гладкого.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса